Uzer (Ardèche), een gemeente in het Franse departement Ardèche
Uzer (Hautes-Pyrénées), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées